Deux comtés des États-Unis portent le nom de comté de Forest (Forest County) :
 Comté de Forest, situé dans l'État de Pennsylvanie ;
 Comté de Forest, situé dans l'État du Wisconsin.

Voir aussi